Dundee East steht für:

 Dundee East (Wahlkreis, Schottland), ein Wahlkreis für das schottische Parlament
 Dundee East (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus